Albert Bosch puede referirse a:

 Alberto Bosch y Fustegueras (1848 - 1900) fue un ingeniero y político español
 Albert Bosch Riera (1966) es un deportista, emprendedor y escritor español